Taken est un terme anglais signifiant pris, participe passé du verbe to take, prendre.

 Taken, série de films français composée de :
 Taken, film français réalisé par Pierre Morel (2008)
 Taken 2, film français réalisé par Olivier Megaton (2012)
 Taken 3, film français réalisé par Olivier Megaton (2015)
  Taken, série télévisée américaine, préquelle à la série de films Taken, diffusé en 2016
  Taken, série télévisée américaine, diffusée en 2002
  est le nom d'un groupe de hardcore mélodique/metalcore américain.
 Taken, titre original de la télésuite américaine Disparition.